Marc Platt, ballerino, cantante da musical ed attore statunitense (1913-2014)
Marc E. Platt, produttore cinematografico e teatrale statunitense (1957)
Marc Platt, scrittore e sceneggiatore britannico (1953)